Карл Бруннер (1916 — 1989) — швейцарський та американський економіст.
 Мартін Бруннер (1963) — швейцарський футболіст.
 Мелітта Бруннер (1907 — 2003) — австрійська фігуристка, олімпійська медалістка.